Schmitt (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Schmitt-trigger, een elektronische component

Personen 
Carl Schmitt, een Duitse politieke filosoof en rechtsgeleerde
Aloys Schmitt, een Duitse pianist, componist, dirigent en pianopedagoog
Éric-Emmanuel Schmitt, een Franse schrijver en filosoof
Eugen Heinrich Schmitt, een Oostenrijks pacifist en antiklerikaal filosoof gespecialiseerd in de gnosis
Florent Schmitt, een Franse componist en muziekpedagoog
Kurt Schmitt, een Duits econoom
Martin Schmitt, een Duitse schansspringer
Otto Schmitt, uitvinder van de schmitt-trigger.

Zie ook 
Schmidt (doorverwijspagina)